Batia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Stephens 1834. Batia ingår i familjen praktmalar, (Oecophoridae). 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Praktmalar
Batia